Sarnowski:
 Franciszek Sarnowski (1911–1940, KZ Sachsenhausen) – polski nauczyciel, działacz kulturalno-oświatowy
 Jan Sarnowski – polski prawnik i urzędnik państwowy, wiceminister finansów
 Nikodem Sulik-Sarnowski (1893–1954) – generał brygady Wojska Polskiego
 Stanisław Sarnowski, h. Jastrzębiec (?–1680) – polski duchowny katolicki, biskup, referendarz wielki koronny
 Stefan Sarnowski (ur. 1939) – polski filozof
 Wanda Sarnowska (1911–1989) – polska archeolog i muzeolog

Zobacz też 
 Sarnawski

Polskie nazwiska